Het seizoen 2004/2005 was het vijfde opeenvolgende jaar in het bestaan van de Maastrichtse voetbalclub MVV Maastricht in de Eerste divisie. 

Hoofdcoach was Andries Jonker, onder wiens leiding MVV Maastricht op de veertiende plaats eindigde in de eindrangschikking. In het bekertoernooi verloor de club in de eerde ronde van de amateurs van De Treffers/Kegro (2-0). Topscorer werd aanvaller Ibad Muhamadu met 14 treffers in 35 competitieduels.

Eerste divisie

KNVB-beker

Statistieken

MVV
2005